Sydow kan syfta på

 Adolf Sydow (1800–1882), tysk protestantisk teolog
 Anna Sydow (1525–1575), tysk mätress , påstått  spöke
 Hans Sydow, (1879–1946), tysk mykolog
 Mia Sydow Mölleby (född 1960), svensk politiker, vänsterpartist
 Paul Sydow (1851–1925), tysk mykolog och lichenolog

Se även
von Sydow (förgreniningssida, företeelser och personer)
von Sydow (släkt)